Come My Fanatics… — второй студийный альбом дум-метал-группы Electric Wizard, выпущенный в январе 1997 года на лейбле . Журнал Terrorizer расположил этот релиз на 37 месте в списке 50 важнейших дум-альбомов. Come My Fanatics… более медленный по сравнению с другими альбомами в жанре дум-метала.

Влияние 
Лидер группы Джас Оборн говорил о влиянии Black Sabbath, Trouble, The Stooges и наркотиков типа LSD и марихуаны.

Список композиций 
Все песни написаны Джасом Оборном.

Над альбомом работали 
 Джас Оборн (Jus Oborn) — гитара, вокал, эффекты
 Тим Багшоу (Tim Bagshaw) — бас, эффекты
 Марк Гринин (Mark Greening) — ударные
 Хью Гилмор (Hugh Gilmour) — оформление

История релизов

Примечания 

Альбомы Electric Wizard